Calabaza confitera puede referirse a:

 Cucurbita ficifolia o calabaza de cidra.
 Cucurbita maxima o calabaza de sidra.